Такмичење у петобоју у женској конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду одржано је 3. марта у Комбанк арени.

Титулу освојену 2015. у Прагу није бранила Катарина Џонсон-Томпсон  из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 15 такмичарки из 11 земаља.

  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих петобојки  2017. године до почетка првенства (3. марта 2017), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

{| class="wikitable"
|-
| 1. || Алина Шук,   ( 8,85 - 1,88 - 14,27 - 6,04 - 2:17,69 ) || 4.550 || 27. јануар || 1. СРЛ 
|-
| 2. || Ксенија Крижан,   ( 8,42 - 1,73 - 14,31 - 6,17 - 2:15,23 ) || 4.533 || 11. јануар || 2. СРЛ
|-
| 3. || Ивона Дадић,   ( 8,51 - 1,76 - 13,17 - 6,24 - 2:13,53 ) ||4.520 || 4. фебруар || 3. СРЛ 
|-
| 4. || Верена Прајнер,   ( 8,65 - 1,72 - 14,21 - 6,06 - 2:11,21 ) || 4.486 || 15. јануар || 4. СРЛ
|-
| 5. || Лекабела Кваресма,   ( 8,54 - 1,76 - 14,29 - 6,06 - 2:17,60 ) || 4.473 || 18. фебруар || 6. СРЛ
|-
| 6. || Јана Максимова,   ( 8,94 - 1,85 - 14,71 - 5,93 - 2:20,29 ) || 4.452 || 25. јануар || 7. СРЛ
|-
| 7. || Надин Висер,   ( 8,01 - 1,68 - 13,61 - 6,18 - 2:21,90 ) || 4.428 || 5. фебруар || 8. СРЛ
|-
| 8. || Бјанка Салминг,   ( 8,88 - 1,86 - 12,30 - 5,81 - 2:16,20 ) || 4.338 || 4. фебруар || 9. СРЛ 
|-
| 9. || Јелена Пантуроју,   ( 8,60 - 1,80 - 11,61 - 6,06 - 2:19,33 ) || 4.309 || 11. фебруар || 10. СРЛ 
|-
| 10. || Каролин Ању,   ( 8,51 - 1,72 - 14,30 - 5,86 - 2:22,72 ) || 4.302 || 6. фебруар || 11. СРЛ
|}
Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су ЕП.

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 60 метара препоне 
Резултати квалификација на 60 м препоне по групамаТакмичење је одржано 3. марта 2017. године у 9:30 (1.) и 9:37 (2.). Скок увис 
резултати скока увис по групама и серијамаТакмичење је одржано 3. марта 2017. године у 10:20. Бацање кугле 
Резултати бацања кугле по серијама у петобојуТакмичење је одржано 3. марта 2017. године у 13:15. Скок удаљ 
Резултати скока удаљ по серијамаТакмичење се одржало 3. марта 2017. године у 16:35.800 метара
Збирни резултати трке на 800 м у петобојуТакмичење је одржано 3. марта 2017. године у 18:55.'''

Коначан пласман

Коначан пласман - по дисциплинама

Извори

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Петобој на Европском првенству у атлетици у дворани